HRE est un sigle qui peut désigner :
 Hypothèse de Riemann étendue, en mathématiques ;
 Hypo Real Estate, une banque allemande spécialisée dans le financement de l'immobilier ;
 hormone response element (en français, élément de réponse à l'hormone), en biologie moléculaire, une courte séquence nucléotidique présente dans l'ADN.

HRE est un code qui peut désigner :
 Aéroport international d'Harare, un aéroport situé à Harare, au Zimbabwe, selon le code AITA des aéroports ;
 HRE, un symbole normalisé pour la dureté Rockwell.

Code IATA des aéroports